Dalla Torre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Wilhelm von Dalla Torre
 Turnberg Sternhof von Carl Wilhelm Dalla Torre